Il Budda delle periferie (The Buddha of Suburbia) – romanzo di Hanif Kureishi del 1990
 The Buddha of Suburbia – miniserie televisiva della BBC, tratta dal romanzo omonimo
 The Buddha of Suburbia – album di David Bowie del 1993, colonna sonora della miniserie omonima
 The Buddha of Suburbia – singolo di David Bowie del 1993, dall'album omonimo